

Topônimos 
Brasil
 Pernambuco — unidade federativa
 Capitania de Pernambuco — do Brasil Colônia
 Província de Pernambuco — do Império do Brasil
 Península de Pernambuco — península que separa a lagoa dos Patos do oceano Atlântico, no estado do Rio Grande do Sul
 Praia de Pernambuco — praia e bairro do município de Guarujá, no estado de São Paulo

Pessoas 
 João Pernambuco — compositor e violonista brasileiro
 Pernambuco (futebolista) — futebolista brasileiro

Religião 
 Xangô de Pernambuco — religião de matriz africana originária de Pernambuco

Outros usos 
 CT Pernambuco (D-30) — navio de guerra da Marinha do Brasil
 Pau-de-pernambuco — o mesmo que pau-brasil, árvore leguminosa nativa da Mata Atlântica
 Pernambuco Tramways — empresa inglesa que operou linhas de bondes no Recife, estado de Pernambuco, Brasil

Desambiguação
Desambiguações de topônimos